Caprimulgus centralasicus steht für:

 Caprimulgus centralasicus, wissenschaftliche Bezeichnung für die Vaurienachtschwalbe, heute ungültige Vogelart aus der Familie der Nachtschwalben
 Caprimulgus centralasicus, alternative wissenschaftliche Bezeichnung für den Ziegenmelker, Vogelart aus der Familie der Nachtschwalben